Miejscowości w Polsce:

 Ciebłowice Duże
 Ciebłowice Małe